Красноставцы — название населённых пунктов на Украине:

 Красноставцы — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Красноставцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.